Riccobono es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Rosario Riccobono (1929-1982), miembro de la mafia siciliana.
 Vincenzo Riccobono (1861-1943), botánico italiano.